Враувдёнт () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Враувдёнт, Манюс (1915—1982) — нидерландский футболист и тренер.
 Враувдёнт, Пит (1944—1987) — нидерландский футболист.